L’expression Grande Allemagne ou  peut faire référence :
 à la solution grande-allemande, aspiration à un État-nation rassemblant tous les germanophones et dominé par l’Autriche au  ;
 au pangermanisme ;
 à la désignation  (Großdeutsches Reich) officiellement prise par le Reich allemand dans les deux dernières années du Troisième Reich.
 à la Panzergrenadier-Division Großdeutschland (ou division « Grossdeutschland ») qui était, pendant la Seconde Guerre mondiale, une division d'élite de la Heer (Wehrmacht).